Louis-Édouard Cestac (1801-1868) et sa sœur Élise Cestac (1811-1849), fondateurs de la congrégation des Servantes de Marie.
 Florence Cestac (1949-), dessinatrice française de bande dessinée.